Llanté puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata; o
 el nombre común de la planta Plantago major.